«Пирелли» — итальянская компания, находящаяся в собственности у китайского химического гиганта China National Chemical Corp.

Персоналии 
 Пирелли, Джованни Баттиста (1848—1932) — итальянский инженер, предприниматель и политик, основатель концерна Pirelli.
 Пирелли, Филиппо Мария  (1708—1771) — итальянский куриальный кардинал и доктор обоих прав.

Другое 
  — стадион в городе Бертон-апон-Трент, Великобритания.
 Башня Пирелли — высотное здание в Милане, долгое время являвшееся вторым по высоте в Италии (после туринской Моле-Антонеллиана).
 «Календарь Пирелли» — ежегодный фотокалендарь компании «Пирелли».